Həmyəli – centro abitato del distretto di Qobustan, in Azerbaigian
 Həmyəli – centro abitato del distretto di Şamaxı, in Azerbaigian